San Zenone (česky Svatý Zeno) je součást názvu více obcí v Itálii:

 San Zenone al Lambro – obec v italské provincii Milano
 San Zenone al Po – obec v italské provincii Pavia
 San Zenone degli Ezzelini – obec v italské provincii Treviso